Ljungby (gemeente), een gemeente in de Zweedse provincie Kronobergs län
Ljungby (stad), de hoofdstad van deze gemeente
Ljungby (Halland), een plaats in de Zweedse provincie Hallands län
Munka-Ljungby, een plaats in de Zweedse provincie Skåne län